Liste des autoroutes numérotées 35.

Route 35 (Alberta)
 Route 35 (Colombie-Britannique)
 Route 35 (Ontario)
 Autoroute 35 (Québec)
 Autoroute 35 (Saskatchewan)

Jungbu Expressway

, avec pour nom local Troncal de la Sierra, une partie de la Route panaméricaine

Interstate 35
 Interstate 35E (Minnesota) / Interstate 35W (Minnesota)
 Interstate 35E (Texas) / Interstate 35W (Texas)
 U.S. Route 35
 State Route 35 (Alabama)
 Autoroute 35 (Arkansas)
 State Route 35 (Californie)
 State Highway 35 (Colorado)
 Route 35 (Connecticut)
 State Road 35 (Floride)
 State Route 35 (Géorgie)
 Route 35 (Illinois)
 State Route 35 (Indiana)
 Route 35 (Kentucky)
 Autoroute 35 (Louisiane)
 State Route 35 (Maine)
 Route 35 (Maryland)
 Route 35 (Massachusetts)
 M-35 (Michigan)
 Autoroute 35 (Mississippi)
 Route 35 (Missouri)
 Autoroute 35 (Nebraska)
 State Route 35 (Nevada)
 Route 35 (New Jersey)
 State Road 35 (Nouveau-Mexique)
 State Route 35 (New York)
 Autoroute 35 (Caroline du Nord)
 Autoroute 35 (Dakota du Nord)
 State Highway 35 (Oklahoma)
 Route 35 (Oregon)
 Route 35 (Pennsylavanie)
 Autoroute 35 (Caroline du Sud)
 Autoroute 35 (Dakota du Sud)
 State Route 35 (Tennessee)
 State Highway 35 (Texas)
 State Highway Spur 35 (Texas)
 Farm to Market Road 35 (Texas)
 Park Road 35 (Texas)
 State Route 35 (Utah)
 Route 35 (Vermont)
 State Route 35 (Virgnie)
 State Route 35 (Washington)
 Autoroute 35 (Wisconsin)
 Autoroute 35 (Wyoming)
 Autoroute 35 (Porto Rico)
 Autoroute 35 (Îles Vierges des États-Unis)

Autoroute nationale 35 (Inde)

Route 35 (Iran)

Autoroute 35 (Israël)

Route nationale 35 (Japon)

Autoroute fédérale 35 (Mexique)

Autoroute 35 (Nouvelle-Zélande)

A35 Road